Вторая лига 2003/2004 годов () — 56-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2003/2004 на 90minut.pl
 Первая лига 2003/2004 на rsssf.com

2003/2004
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2003 году
Спорт в Польше в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004